Gerard Bergers, Belgisch politicus
 Piet Bergers, Belgisch acteur

Nederlandse of Vlaamse achternaam